

Persone 
 Charles Ferdinand Pahud – governatore generale delle Indie orientali olandesi
 Charles Pahud de Mortanges – cavaliere olandese
 Emmanuel Pahud – flautista svizzero
 Willem Pahud de Mortanges – combattente nella resistenza olandese fucilato nel 1943